Az 1971–1972-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 9. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1971. augusztus 14-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1972. június 28-án rendezték. A címvédő a Borussia Mönchengladbach volt és a bajnok a Bayern München lett.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1971–1972-es szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1